Black Russian:

 Black Russian («Чёрный русский») — коктейль, содержащий водку и кофейный ликёр (с 1949).
 Black Russian — американская музыкальная группа.
 Black Russian — альбом группы Black Russian (1980).
Black Russia —  мультиплеерная онлайн версия пользовательской модификации "Криминальная Россия" для Grand Theft Auto: San Andreas. Имеет широкую популярность в  России и странах СНГ.